1262 км, 1262-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1262 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 511211
 1262 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 810739